Zsoldos Imre (1919–1985) magyar trombitás
 Zsoldos Imre (1931–2009) verbita misszionárius